Джо Джонсон
 Джо Джонсон (род. 1952) — английский снукерист.
 Джо Джонсон (род. 1971) — британский политик, брат Бориса Джонсона.
 Джо Джонсон (род. 1981) — американский баскетболист.